Raúl Sendic Antonaccio (1925-1989), politico e rivoluzionario uruguaiano
 Raúl Sendic Rodríguez (n. 1962), politico uruguaiano